Николай Иванович Ефимов () — советский государственный деятель, организатор советской и российской печати, председатель Государственного комитета СССР по печати (1989—1990).

Биография 
В 1955 году окончил факультет журналистики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

 1955—1957 —  отдела печати Великобритании Советского информационного бюро в Москве.
 1957—1961 — редактор представительства Совинформбюро в Великобритании.
 1961—1965 — ответственный секретарь, главный редактор объединённой редакции газет для Англии и Норвегии Главной редакции периодических изданий в странах Западной Европы и Северной Америки Агентства печати «Новости» в Москве.
 1965—1966 —  периодики для Англии Главной редакции стран Северной Америки Агентства печати «Новости».
 1966—1971 — советник посольства СССР в Великобритании, заведующий бюро Агентства печати «Новости» в Великобритании — шеф-редактор газеты «Совьет Уикли» в Лондоне.
 1971—1972 — главный редактор журнала «Спутник» Агентства печати «Новости», Москва.
 1972—1976 — член правления, главный редактор Главной редакции централизованных материалов Агентства печати «Новости».
 1976—1980 — заместитель председателя правления — директор издательства Агентства печати «Новости».
 1980—1983 — заместитель председателя правления Агентства печати «Новости» — главный редактор газеты «Московские новости».
 1983—1988 — первый заместитель главного редактора газеты «Известия».
 1988—1989 — заместитель заведующего Идеологическим отделом ЦК КПСС — заведующий подотделом внешнеполитической информации и международных связей.
 1989—1990 — председатель Государственного комитета СССР по печати.
 1990—1991 — главный редактор газеты «Известия».
 1992 — создал в Москве российско-итальянскую газету «Modus Vivendi International», выходившую непродолжительное время.
 1995 — апрель 2011 — заместитель главного редактора — ответственный секретарь журнала «Российская Федерация сегодня».

Член КПСС с 1962 года. Член ЦК КПСС (1990—1991).

Скончался 2 августа 2022 года в Москве.

Публикации 
 Сегодня снег напомнил мне Отчизну
 Владимирская земля: Встреча через 25 000 лет.
 Испытания Юрия Гагарина
 Наши потери в войне были большими, но соразмерными
 Масштабы алкоголизации России
 Родина: патриоты и негодяи
 Процесс в Ростове и чеченские рабы
 22 июня 1941 года 
 Великий перелом в Великой войне
 Сколько жизней унесла война?
 Гаагский трибунал: предвзятость и двойные стандарты

Примечания

Источники 
 Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления и их руководители. 1923—1991 гг./ Сост. В. И. Ивкин. — М.: «Российская политическая энциклопедия», 1999 г.
 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КПСС, ВКП(б), РКП(б), РСДРП(б): Историко-биографический справочник / Сост. Горячев Ю. В. -М.: Издательский дом «Парад», 2005.

Ссылки 
 Кто развалил «Российскую Федерацию» (журнал)

Выпускники факультета журналистики МГУ
Председатели Государственных комитетов СССР
Журналисты газеты «Известия»
Члены Союза журналистов СССР
Члены ЦК КПСС
Сотрудники аппарата ЦК КПСС